Тетлатлахука има више значења:

 Општина Тетлатлахука (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тетлатлахука (Тетлатлахука, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику